Arouca pode ser:

Arouca - município português
Arouquesa (raça bovina) - raça bovina;
Rio Arouca - um rio de Trindade e Tobago;
Arouca (futebolista) - jogador de futebol;
Humberto da Silva Frias, ex-jogador de futebol;
Sergio Arouca - Médico sanitarista e político brasileiro;
Futebol Clube de Arouca - Clube de futebol do município de Arouca.

Ver também 
Tarouca (desambiguação)

Desambiguações de esportes